В таблице представлены звания и знаки различия ВС Мексики (русский перевод и оригинальные названия на испанском языке). Звания ВВС Мексики и сухопутных сил Мексики идентичны, за исключением двух генеральских званий.

Звания и знаки различия Вооруженных Сил Мексики

Источники 
 http://www.uniforminsignia.net/index.php?option=com_insigniasearch&Itemid=53&result=252

Вооружённые силы Мексики
Мексика
Мексика